Színház
 Ahogy tetszik (As You Like It), Skaespeare színműve (1599 körül)

Filmcímek
 Ahogy tetszik (As You Like It), 1936-os angol film, rendező Paul Czinner, főszereplők Elisabeth Bergner, Laurence Olivier
 Ahogy tetszik (As You Like It), 1963-as angol tévéfilm, rendező Michael Elliott, Ronald Eyre, főszereplők Vanessa Redgrave, Patrick Allen
 Ahogy tetszik (As You Like It), 1978-as angol film, rendező Basil Coleman, főszereplők Helen Mirren, Brian Stirner
 Ahogy tetszik (As You Like It), 1992-es angol film, rendező Christine Edzard, főszereplők James Fox, Cyril Cusack
 Ahogy tetszik (As You Like It), 2006-os angol–amerikai film, rendező     Kenneth Branagh, főszereplők Takuya Shimada, Brian Blessed

 Hasonló
 Tetszik, ahogy, 2021-es magyar rövidfilm, a Shakespeare 37 sorozat epizódja, rendező Magács László, főszereplők Hartai Petra, Kovács Máté